

Cinema 
Frenesia – film del 1939 diretto da Mario Bonnard

Musica 
 Frenesia – traccia dell'album Una radura... di Gianna Nannini del 1977
 Frenesia – traccia dell'album Ma che ne sai... (...se non hai fatto il piano-bar) del Trio Melody del 1995

Teatro 
Frenesia (Frénésie) – opera teatrale di Charles de Peyret-Chappuis del 1938

Televisione 
 Frenesia – episodio di Death Note